Gaede se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 M.Gaede
  Gaede